Ива́н Мерзляко́в:
 Мерзляков, Иван Гаврилович (1922—1945) — военнослужащий, полный кавалер ордена Славы.
 Мерзляков, Иван Луппович (1874—1942) — депутат Третьей государственной думы, изобретатель лебёдки Мерзлякова.
 Мерзляков, Иван Петрович (1900—1975) — советский учёный-физик.